Mynetgov foi uma tentativa de formar o primeiro governo mundial da Internet, funcionando como um espaço de intervenção pública por excelência, de todos e para todos. A plataforma foi lançada oficialmente em 11 de julho de 2011, em Nova Iorque, em um ato simbólico em frente à sede da ONU com a finalidade de eleger o primeiro governo mundial da internet. A plataforma funcionava como um fórum privilegiado de discussão e aprovação de medidas segundo a vontade popular.

Em sua fase inicial, entre o dia do lançamento e dezembro de 2011 a plataforma funcionou como uma rede social normal e os participantes puderam se candidatar aos cargos disponíveis, em dezembro de 2011 foi eleito por meio de votação o governo (formado pela candidatura Olhos do Brasil, sob o comando do brasileiro Diego Araújo) e a assembléia (cujo presidente foi o dominicano Erick Sarante ), que tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2012.

As medidas aprovadas no mynetgov não possuíam valor legal, porém a proposta da plataforma era que a sociedade pudesse utilizar a internet para levar ao conhecimento dos governos suas necessidades.

Em fevereiro de 2012, no entanto, com a fraca repercussão do projeto em âmbito mundial, a plataforma foi abandonada pelos administradores e, pouco tempo depois, o site saiu do ar.

Referências

História da Internet
Redes sociais